Sagitta är ett släkte av djur som beskrevs av Jean René Constant Quoy och Joseph Paul Gaimard 1827. Sagitta ingår i familjen Sagittidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Pilmaskar